46-й отдельный моторизованный инженерный батальон  — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Формировался в Западном особом военном округе c июня 1940 года.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 16 июля 1941 года.

Входил в состав 3-го механизированного корпуса, был уничтожен вместе с управлением корпуса 26 июня 1941 года под Кедайняй

16 июля 1941 года официально расформирован.

Подчинение

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером  
 46-й отдельный сапёрный батальон 53-й стрелковой дивизии 1-го формирования 
 46-й отдельный сапёрный батальон 53-й стрелковой дивизии 2-го формирования 
 46-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 46-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 46-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 46-й отдельный понтонно-мостовой батальон

См.также

 3-й механизированный корпус

Ссылки 
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны